Le terme Royaume du Cambodge peut faire référence à :
 l'État actuel du Cambodge ;
 le premier nom du Cambodge après son indépendance : voir Royaume du Cambodge (1953-1970) ;
 Le nom que prit le Cambodge le  après le coup de force de l'Armée impériale japonaise contre l'administration du Protectorat français : voir Royaume du Cambodge (1945) ;
 éventuellement, l’Empire khmer, bien que celui-ci excédât largement les frontières du Cambodge actuel.